Населённые пункты на Украине:
 Крейдянка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Крейдянка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Крейдянка — ликвидированное село в Шевченковском районе Харьковской области.

Гора в России:
 Крейдянка — гора в Лабинском районе Краснодарского края к северо-востоку от хутора Тегин.
 Крейдянка — урочище-гора в Суджанском районе Курской области к северо-западу от села Гуево.